Grand Prix Belgie 1986 (oficiálně XL Grote Prijs van Belgie) se jela na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps v Stavelotu v Belgii dne 25. května 1986. Závod byl pátým v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Belgie
Sport v Belgii v roce 1986